LG Cup 2003 − profesjonalny turniej snookerowy. Była to dwudziesta pierwsza edycja tych rozgrywek w historii snookera, a zarazem pierwszy rankingowy turniej snookerowy w sezonie 2003/2004.

Mecze rozegrane zostały w dniach 4–12 października 2003 roku.

Miejscem rozgrywania turnieju była hala Guild Hall w Preston (Anglia).

Wydarzenia zawiązane z turniejem 
 Podczas meczu finałowego John Higgins skompletował breaka maksymalnego, który to jest zarazem najwyższym breakiem tegorocznej edycji LG Cup.

Turniej główny 
Źródła:

W pierwszej rundzie tego turnieju rozegranych zostało 16 meczów. Ich zwycięzcy spotkali się w drugiej rundzie z zawodnikami, którzy byli notowani wyżej w światowym rankingu snookerowym, i zostali rozstawieni w turnieju do drugiej rundy.

Fazy wstępne

Fazy finałowe

Finał

Breaki stupunktowe fazy głównej turnieju 

  John Higgins 147, 142, 104
  Ken Doherty 140, 109, 100
  John Parrott 137
  Stephen Lee 122, 102
  Mark Williams 127
  Allister Carter 111, 110
  Robin Hull 107
  Marco Fu 104
  Peter Ebdon 103
  Gerard Greene 102
  Joe Perry 102
  Michael Holt 101
  Stephen Hendry 101
  Jimmy White 100

Kwalifikacje 
Kwalifikacje do tego turnieju odbyły się w Prestatyn (Walia) w dniach 4-18 września 2003.

Runda 1 
Do 5 frame’ów

Rundy 2-4

Breaki stupunktowe kwalifikacji 

  Brian Morgan 136, 102
  Ian Brumby 133
  Ding Junhui 128, 116
  Patrick Wallace 123
  Brad Jones 118
  Adrian Rosa 117, 111
  Martin Dziewialtowski 115
  Stephen Maguire 115
  Kwan Poomjang 114, 100
  Johl Younger 114
  Darryn Walker 112
  Atthasit Mahitthi 108 104
  Michael Judge 108
  Ricky Walden 107
  Mark Davis 106
  Bjorn Haneveer 105
  Andrew Norman 104
  Barry Hawkins 102
  Jamie Cope 101
  Rory McLeod 101
  Billy Snaddon 100
  Stuart Pettman 100

Zobacz też 
 World Open (snooker)

Przypisy 

2003 w sporcie
World Open (snooker)
2003 w Anglii
Preston